Страдіва́рі (, ) — одна із трьох (поруч із Аматі та Гварнері) найвідоміших родин італійських майстрів струнних інструментів XVII—XVIII ст. із міста Кремони.

Представники

Антоніо Страдіварі

Сини 

 Франческо Страдіварі.
 Омобоно Страдіварі.

Джерела та посилання

Див. також 

 Страдіваріус.

Примітки 

Майстри музичних інструментів
Італійські музичні майстри
Італійські прізвища
Скрипкові майстри